Oud Limburgs Schuttersfeest
 regressie-analyse (naar het Engelse ordinary least squares, de gewone kleinste-kwadratenmethode)
 Ondergronds Logistiek Systeem (plan vervoersysteem Bloemenveiling-Schiphol)
 Operation Lifeline Sudan, een humanitaire operatie van de Verenigde Naties in Soedan
 Openbare Lagere School, een Nederlandse afkorting voor een voormalig niet-confessioneel schooltype, zie basisonderwijs
 OLS Oulu (Oulun Luistinseura), een Finse voetbalclub
 Oberliga Süd, een Duitse voetbalbond
 Drager van de Orde van Luthuli in zilver

Locaties 
 Oleśnica (stad in powiat Oleśnicki), een Poolse, voorheen Duitse stad, in het Duits Öls
 Öls (vorstendom), een voormalig Duits vorstendom rond de gelijknamige stad, het huidige Oleśnica
 Øls (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Mariagerfjord
 Nogales International Airport, een luchthaven met IATA-code OLS bij de stad Nogales, op de grens van de Verenigde Staten en Mexico
 een deel van de Franse gemeente Ols-et-Rinhodes
 Oulx, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, in de plaatselijke taal Ols